John Harrison (1693–1776) angol órásmester, feltaláló 
 John Harrison (?) filmrendező, forgatókönyvíró, zeneszerző, producer